Оборона Побережья Польши может означать:

 Оборона польского побережья (1939) — боевые действия по обороне побережья Балтийского моря во время Сентябрьской войны.

Воинские части и соединения 
 Оборона Побережья () — сводное формирование польских сухопутных и военно-морских сил, созданное для обороны балтийского побережья Польши в 1939 г.
 5-я бригада обороны побережья — тактическое соединение Войска Польского, существовавшее в 1956—1958 годах.
 7-я Лужицкая бригада обороны побережья — тактическое соединение Войска Польского, существовавшее в 1986—1995 годах.
 7-я Поморская бригада обороны побережья — тактическое соединение Войска Польского, существующее с 2013 года.
 8-я дивизия обороны побережья — тактическое соединение Войска Польского, существовавшее в 1993—2001 годах.
 8-я флотилия обороны побережья — тактическое соединение Военного Флота Польши, существующее с 1965 года.